Krzynowłoga Mała est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Krzynowłoga Mała
 du village de Krzynowłoga Mała, chef-lieu de cette gmina